Tesoro ist der Familienname folgender Personen:
 Ashley Tesoro (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Laura Tesoro (* 1996), belgische Sängerin
 Michelle Tesoro, US-amerikanische Filmeditorin

Tesoro steht auch für:
 Tesoro Corporation, US-amerikanisches Ölunternehmen, zuletzt firmierend als Andeavor
 Tesoro de la lengua castellana, o española von Sebastián de Covarrubias y Orozco

El Tesoro steht für:
 El Tesoro, Ort in Uruguay

Siehe auch: